Une paillote ou paillotte peut faire référence à :
 Paillote (Imperata cylindrica), une plante herbacée ;
 Paillote, une sorte de hutte avec un toit en paille ;
 Affaire des paillotes, une affaire politico-judiciaire corse.